Condottiero, figura di combattente che agisce in base a un mandato chiamato condotta, omologo al soldato di ventura
Condottieri, film storico del 1937 di Luis Trenker dedicato al condottiero Giovanni dalle Bande Nere.